Ludwig Gredler (ur. 19 listopada 1967 w Hall in Tirol) – biathlonista austriacki, dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Z wykształcenia jest handlowcem, ale pracę zawodową związał z wojskiem. Od 1992 roku wchodził w skład austriackiej kadry narodowej biathlonistów. Wielokrotnie reprezentował kraj w mistrzostwach świata, sięgając po dwa medale indywidualnie, oba w biegu indywidualnym (20 km) – w 1997 roku w Osrblie po brąz, a w 2000 roku w Oslo po srebro (przegrał wówczas jedynie ze swoim rodakiem Wolfgangiem Rottmannem). Ponadto w 1999 roku, gdy ze względu na trudne warunki atmosferyczne część konkurencji mistrzowskich rozegrano w Kontiolahti, a część w Oslo, był 4. w biegu sprinterskim (10 km) i 5. w biegu ze startu wspólnego (15 km). Gredler wystąpił także na pięciu turniejach olimpijskich, poczynając od ZIO 1992 w Albertville. Na igrzyskach w Lillehammer w 1994 roku zajął 5. miejsce w biegu sprinterskim, ale najbliżej medalu był osiem lat później podczas igrzysk w Salt Lake City, gdy – w debiutującym wówczas w programie olimpijskim – biegu na dochodzenie uplasował się na 4. miejscu.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 stycznia 1991 roku w Ruhpolding, kiedy zajął 72. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobył 18 stycznia 1992 roku w tej samej miejscowości, zajmując 21. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 7 marca 1992 roku w Oslo, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzielił Frode Løberga z Norwegii i swego rodaka - Wolfganga Pernera. W kolejnych startach jeszcze 16 razy stawał na podium, odnosząc przy tym sześć zwycięstw: 18 marca 1993 roku w Kontiolahti, 9 marca 1995 roku w Lahti i 16 stycznia 1997 roku w Anterselvie wygrywał biegi indywidualne, a 9 grudnia 1995 roku w Östersund, 13 stycznia 1996 roku w Anterselvie i 15 marca 1997 roku w Nowosybirsku wygrywał sprinty. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był drugi. Zajął też trzecie miejsce w klasyfikacji sprintu w sezonie 1992/1993.

Gredler jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem Austrii, zdobywał także medale mistrzostw świata wojskowych.

W 2008 roku zakończył czynną karierę i został trenerem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriaccy biathloniści
Austriaccy olimpijczycy
Austriaccy trenerzy narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1967